Борис Владимирович Синкин (род. 24 мая 1949, Пермь) — советский и российский композитор, автор многочисленных опер, мюзиклов, музыки к кинофильмам и телеспектаклям, поэт, драматург, продюсер, театральный критик и музыковед.

Биография 
В 1970 году окончил Ростовскую консерваторию им. С. Рахманинова.

В 1973 году — класс композиции в Уральской консерватории (Свердловск).

После окончания консерватории работал военным дирижёром гайвинского учебного полка Пермской области, а также преподавателем музыкального училища. С 1974 года работал дирижёром народного музыкального театра в Перми. Через год возглавил ВИА «Уральские Самоцветы» при Пермской филармонии.

Позднее переехал в Ленинград и в 1980 году стал музыкальным руководителем Ленинградского театра «Кукол и марионеток». В этот период создал музыку для ряда мюзиклов и опер, в числе которых: музыкальная комедия по пьесе И. В. Штока «Старая Дева», детские мюзиклы «Двенадцать месяцев» (либретто С. Я. Маршака) и «Озорные сказки», мюзикл по пьесе Ю. Кима «Дорогая Премьер-министр», оперы «Добрый год», «Колобок, колобок» (для которой Синкин написал и музыку, и либретто), «Амок» и другие.

Мюзиклы Бориса Синкина активно ставятся в Москве и Санкт-Петербурге. Оперы «Добрый год» и «Амок» прошли более 200 раз в театрах России и Украины. Эстрадные песни Бориса Синкина исполняют Михаил Боярский, Лариса Долина, Светлана Медяник, Лев Лещенко, группа «Земляне».

С 2006 года работал художественным руководителем творческого объединения «Академия современной оперы». Был также директором театра «Опера Кукол».

Живёт и работает в Санкт-Петербурге.

Музыка к кинофильмам 
 1987 год — «Госпожа министерша»
 1990 год — «Плохая квартира» (короткометражный)
 1990 год — «Уроки в конце весны»
 1993 год — «Мафия бессмертна»

Известные песни 
 «Д`Артаньян с гитарой» (исполняет Михаил Боярский)
 «Я смеюсь» (исполняет Михаил Боярский)
 «Гипс-энд-Ролл» (исполняет Михаил Боярский)
 «Маятник» (исполняет Михаил Боярский)
 «Повезёт» (исполняет Лариса Долина)
 «Велосипед» (исполняет Светлана Медяник)
 «Я принял старт» (исполняет группа «Земляне»)
 «Невесомость» (исполняет группа «Земляне»)

Примечания

Ссылки 
  Борис Синкин на сайте творческого объединения «Академия современной оперы»
  Мировая премьера мюзикла в Пушкино
 Борис Синкин на сайте Северного музыкального театра

Выпускники Уральской консерватории